|-
| (77601) 2001 KF26||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77602) 2001 KZ26||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77603) 2001 KS28||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77604) 2001 KK29||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77605) 2001 KK30||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77606) 2001 KQ30||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77607) 2001 KO31||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77608) 2001 KZ33||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77609) 2001 KM34||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77610) 2001 KY34||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77611) 2001 KZ34||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77612) 2001 KM36||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77613) 2001 KY36||||21 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77614) 2001 KM37||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77615) 2001 KN37||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77616) 2001 KP37||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77617) 2001 KX37||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77618) 2001 KP39||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77619) 2001 KT40||||23 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77620) 2001 KZ40||||23 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77621) 2001 KZ41||||25 травня 2001||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец, Петер Кушнірак
|-
| (77622) 2001 KA43||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77623) 2001 KP43||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77624) 2001 KQ43||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77625) 2001 KS43||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77626) 2001 KV45||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77627) 2001 KG46||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77628) 2001 KV46||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77629) 2001 KE47||||23 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77630) 2001 KV47||||24 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77631) 2001 KK49||||24 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77632) 2001 KR49||||24 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77633) 2001 KP52||||18 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77634) 2001 KQ54||||18 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77635) 2001 KO55||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77636) 2001 KE56||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77637) 2001 KH56||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77638) 2001 KN56||||23 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77639) 2001 KY57||||26 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77640) 2001 KA58||||26 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77641) 2001 KC58||||26 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77642) 2001 KM58||||26 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77643) 2001 KH60||||16 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77644) 2001 KH65||||22 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77645) 2001 KX66||||30 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77646) 2001 KZ67||||27 травня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77647) 2001 KT69||||22 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77648) 2001 KV69||||22 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77649) 2001 KZ69||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77650) 2001 KB71||||24 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77651) 2001 KX71||||24 травня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77652) 2001 KF72||||24 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77653) 2001 KH72||||24 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77654) 2001 KX72||||24 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77655) 2001 KO73||||24 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77656) 2001 LT3||||13 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77657) 2001 LE5||||15 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77658) 2001 LH5||||15 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77659) 2001 LY5||||12 червня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (77660) 2001 LF8||||15 червня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77661) 2001 LN8||||15 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77662) 2001 LU12||||15 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77663) 2001 LR14||||15 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77664) 2001 LT15||||12 червня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77665) 2001 LW15||||12 червня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77666) 2001 LK17||||15 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77667) 2001 LZ17||||15 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77668) 2001 LL19||||15 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (77669) 2001 MY9||||23 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77670) 2001 MH11||||27 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77671) 2001 MD13||||23 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77672) 2001 MV17||||28 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77673) 2001 MA20||||25 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77674) 2001 ML20||||25 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77675) 2001 MS21||||28 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77676) 2001 MD22||||28 червня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77677) 2001 MA25||||16 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77678) 2001 MH27||||20 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77679) 2001 MK27||||20 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77680) 2001 MJ29||||27 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77681) 2001 MO29||||27 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77682) 2001 MY29||||29 червня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (77683) 2001 NN||2001 NN||9 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77684) 2001 NO||2001 NO||9 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77685) 2001 NA3||||13 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77686) 2001 NA4||||13 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77687) 2001 NT6||||13 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77688) 2001 NF8||||14 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77689) 2001 NZ10||||14 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77690) 2001 NY11||||13 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77691) 2001 NJ12||||13 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77692) 2001 NQ14||||13 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77693) 2001 NM17||||14 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77694) 2001 NT18||||12 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (77695) 2001 NS19||||12 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 77696 Патріціан (Patriciann)||||18 липня 2001||Нашвілл||Рой Клінґан
|-
| (77697) 2001 OC3||||19 липня 2001||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (77698) 2001 OL3||||17 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77699) 2001 OV3||||18 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (77700) 2001 OP4||||19 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

77600